Larisa Neiland e Andrej Ol'chovskij erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Nataša Zvereva e Rick Leach.

Zvereva e Leach hanno battuto in finale 7–6 (7–4), 6–7 (3–7), 6–4 Gigi Fernández e Cyril Suk.

Teste di serie

 Lindsay Davenport /  Grant Connell (semifinali)
 Larisa Neiland /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Lisa Raymond /  David Adams (quarti di finale)
 Helena Suková /  Todd Woodbridge (semifinali)

 Gigi Fernández /  Cyril Suk (finale) 
 Lori McNeil /  Javier Sánchez (quarti di finale) 
 Mary Joe Fernández /  Sandon Stolle (quarti di finale) 
 Manon Bollegraf /  Tom Nijssen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Australian Open 1995
ATP Tour 1995